Municipio de Tobin puede referirse a:

Estados Unidos 

 Municipio de Tobin, un municipio ubicado en el condado de Scotland en el estado de Misuri.
 Municipio de Tobin, un municipio ubicado en el condado de Perry en el estado de Indiana.
 Municipio de Tobin, un municipio ubicado en el condado de Davison en el estado de Dakota del Sur.